Pérégrin est un nom propre ou commun qui peut désigner :

Nom commun 
 Pérégrin, dans l'empire romain, hommes libres, ne disposant ni de la citoyenneté romaine, ni du statut juridique des Latins.

Prénom ou patronyme 
Pérégrin est un prénom masculin, traduction française du prénom italien Pellegrino.

Pérégrin peut être aussi un patronyme.

Saints des Églises chrétiennes 
 Pérégrin († vers 600), ou Céthée ou Cetheus, évêque d’Amiterno (L'Aquila) dans les Abruzzes, martyr, noyé dans l'Aterno par les Lombards ; célébré le 13 juin.
 Pérégrin (), et Guillaume, ermites près de Foggia dans les Pouilles ; célébrés le 26 avril.
 Pérégrin († 1250), et Évangéliste, natifs de Vérone, amis d'enfance, entrés ensemble chez les religieux Augustins ; bienheureux  célébrés localement le 26 juillet et le 20 mars.
 Pérégrin, Macérat et Vivence (), d'après une légende douteuse, frères espagnols venus chercher en France leur sœur qui avait été enlevée.

Références